GHI steht für:

 Gustav Heinemann-Initiative, Bürgerrechtsvereinigung
 Global Hunger Index, siehe Welthunger-Index
 German Historical Institute, siehe Deutsches Historisches Institut
 GHI-DC, German Historical Institute Washington D.C., siehe Deutsches Historisches Institut Washington
 GHIL, German Historical Institute London, siehe Deutsches Historisches Institut London
 Genève Home Informations, Schweizer Anzeigenzeitung
 German Horse Industry, organisiertes Netzwerk der deutschen Reitsportindustrie
 Speicher GHI, Magdeburg

Abkürzung